Сидорович Руслан Михайлович ( 1974) — український політик і юрист.
 Сидорович Савина (1895–1972) — січ. і пластова діячка.

Прізвища